Дьячков (Дьячкова) — російське прізвище. Відомі носії:
 Іоаникій Дьячков (єпископ)
 Дьячков Леонід Миколайович (1939—1995) — радянський і російський актор театру і кіно. Народний артист РРФСР (1980).
 Дьячков Олександр ( 1994) — російський волейболіст.
 Дьячков Олександр Васильович (1921—1961) — повний кавалер ордена Слави.
 Дьячков Олексій Федорович — Герой Радянського Союзу.
 Дьячков Сергій Володимирович — російський шахіст, гросмейстер від 2004 року.
 Д'ячков (Дьячков) Юрій Анатолійович — солдат Збройних сил України.

Див. також 
 Дьяков
російські прізвища